Monte Amiata – massiccio montuoso della Toscana
 Monte Amiata – complesso abitativo di Milano
 Stazione di Monte Amiata – fermata ferroviaria della linea Asciano-Monte Antico, in Toscana
 Strada statale 323 di Monte Amiata – strada provinciale italiana
 Castagna del Monte Amiata – prodotto ortofrutticolo italiano a Indicazione geografica protetta
 Parco faunistico del Monte Amiata – riserva naturale protetta della Toscana
 Cono vulcanico del Monte Amiata – zona della Val d'Orcia in Toscana
 Società Mercurifera Monte Amiata – azienda italiana che operava nel settore minerario e siderurgico
 Croce del Monte Amiata – monumento della provincia di Siena

Pagine correlate 
 Amiata (disambigua)